Nive River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Nive River (Warrego River), Nebenfluss des Warrego River in Queensland, Australien
 Nive River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent Rivers in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Nive